Кармо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 14 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 5742 осіб у працездатному віці (15-64 років) 3796 були активні, 1946 — неактивні (показник активності 66,1 %, у 1999 році було 63,7 %). З 3796 активних працювала 3181 особа (1666 чоловіків та 1515 жінок), безробітних було 615 (302 чоловіки та 313 жінок). Серед 1946 неактивних 516 осіб було учнями чи студентами, 643 — пенсіонерами, 787 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4997 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 10111,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кармо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Тарн